Ладария () — абхазская и испанская фамилия. Известные носители:

 Ладария, Владимир Константинович (1900—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Ладария, Георгий Владимирович (род. 1979) — футболист; преступник.
 Ладария Феррер, Луис (род. 1944) — испанский прелат и куриальный сановник.